Людмила Михалёва:
 Михалёва, Людмила Игоревна (род. 1971) — российский журналист и сценарист, в прошлом корреспондент ТВЦ, член Союза журналистов России.
 Михалёва, Людмила Михайловна (род. 1962) — доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ морфологии человека (с 2019 года), член-корреспондент РАН (2022).